

Geografia 
 Modolo – comune italiano della provincia di Oristano in Sardegna

Biografie 
 Maria Antonia Modolo (1929-2020) – politica italiana
 Marco Modolo (1989) – calciatore italiano
 Sacha Modolo (1987) – ciclista su strada italiano